Dormidera puede referirse a:
El nombre común de la planta Hyoscyamus albus.
El nombre común de la planta Hyoscyamus niger.
El nombre común de la planta Papaver somniferum.
El nombre común de la planta Mimosa pudica.